Tompkins Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Tompkins Township, du comté de Warren dans l'Illinois ;
 , du comté de Jackson dans le Michigan.

Homonymie de townships